O filme Marighella pode se referir a:
 Marighella (2001)
 Marighella (2021)